

Список родов, входящих в подсемейство  семейства 
 Список составлен на основе данных Germplasm Resources Information Network (GRIN).
 Знаком × отмечены роды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика родов в данном списке не приводится.

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Около 60 видов из тропической Африки и Шри-Ланки.
 . Более 40 эпифитных видов, распространённых в континентальной Африке, на Мадагаскаре, Коморских островах, Реюньоне и Маврикии.
 . 25 эпифитных, литофитных или наземных видов из Юго-Восточной Азии и Новой Гвинеи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Около 200 видов из тропической Африки и Шри-Ланки. Наиболее известный вид —  со шпорцем длиной до 30 см.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Около 10 эпифитных видов, распространённых в континентальной тропической Азии, Индонезии и на островах Тихого океана.
  [= Arachnis × Vanda]
 
 
 
 
 
 
  [= Ascocentrum × Vanda]
 . Около 10 видов эпифитных травянистых растений, распространённых от южных склонов Гималаев до Филиппин.

B 

 
 
 
 
 
 
 
  [= Brassia × Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum]
 
 
 
 
 
 
 . От 5 до 10 видов красивоцветущих наземных растений из Восточной Азии.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [= Brassia × Oncidium]
  [= Brassavola × Cattleya]
  [= Brassavola × Leochilus]
  [= Brassavola × Diacrium]
  [= Brassavola × Epidendrum]
  [= Brassavola × Epidendrum × Laelia]
  [= Brassavola × Barkeria]
  [= Brassavola × Laelia]
  [= Brassavola × Cattleya × Laelia]
  [= Brassavola × Broughtonia]
  [= Brassia × Miltonia]

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [= Cycnoches × Mormodes]

D 

 
 
  [= Ascocentrum × Neofinetia × Rhynchostylis × Vanda]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Около 120 видов растений с цветками весьма причудливой формы из Центральной Америки, Колумбии, Эквадора и Перу.

E

F

G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [= Brassia × Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum × Oncidium]

H

I

J

K

L 
 
 
 
  [= Laelia × Cattleya]

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [= Miltonia × Oncidium]

N

O

P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Хотя этот род и считается самостоятельным на сайте GRIN, обычно название  включают в синонимику названия

Q

R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [= Rhyncholaelia × Sophronitis × Cattleya]

S

T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 5 эпифитных и наземных видов из Индии, Китая, Юго-Восточной Азии.

U

V 
 
 
 
  [= Ascocentrum × Rhynchostylis × Vanda]
 
 
 
  [= Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum]

W

X

Y

Z 
 
  [= Zelenkoa × Odontoglossum × Cochlioda]
 
  [= Zygopetalum × Aganisia]

Примечания

Ссылки 
 
 Список родов подсемейства Эпидендровые на сайте GRIN 

 Эпидендровые
Эпидендровые